Europsko prvenstvo u košarci za igrače do 16 godina 1983. održalo se u Njemačkoj od 16. do 24. srpnja. Bilo je to sedmo izdanje ovog natjecanja i na njemu je Jugoslavija osvojila svoj treći naslov.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje 

 poluzavršnica:  72  67
 poluzavršnica:  81  57

 za treće mjesto:  69  72

 završnica:  89  86

Europska prvenstva u košarci
Međunarodna košarkaška natjecanja u Njemačkoj